Teemu Rinkinen (né le  à Hollola en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Pelicans Lahti ||Jr. C SM-sarja ||14 ||4 ||9 ||13 ||8 ||4 ||2 ||0 ||2 ||0
|-
|2003-2004 ||Pelicans Lahti ||Jr. B SM-sarja ||27 ||12 ||10 ||22 ||4 ||1 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2004-2005 ||Pelicans Lahti ||Jr. A SM-sarja ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Pelicans Lahti ||Jr. A SM-sarja ||36 ||11 ||12 ||23 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Pelicans Lahti ||Jr. A SM-sarja ||39 ||28 ||17 ||45 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||HeKi Heinola ||Mestis ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Pelicans Lahti ||Jr. A SM-sarja ||39 ||18 ||30 ||48 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || HeKi Heinola ||Mestis ||12 ||6 ||6 ||12 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009|| Pelicans Lahti || SM-liiga ||23 ||1 ||3 ||4 ||8 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2009-2010 || Pelicans Lahti || SM-liiga ||46 ||11 ||12 ||23 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010|| HeKi Heinola || Mestis || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 40|| 7|| 5|| 12|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
|2010-2011|| HeKi Heinola || Mestis || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Pelicans Lahti || SM-liiga || 47|| 8|| 10|| 18|| 12|| 16|| 3|| 1|| 4|| 8
|- 
|2011-2012|| HeKi Heinola || Mestis || 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Blues Espoo || SM-liiga || 49|| 11|| 13|| 24|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Blues Espoo || SM-liiga || 13|| 0|| 3|| 3|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Hämeenlinnan Pallokerho || SM-liiga || 34|| 3|| 9|| 12|| 4|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
|2014-2015 || KooKoo Kouvola || Mestis || 50|| 26|| 19|| 45|| 14|| 19|| 6|| 10|| 16|| 10
|-
|2015-2016 || KooKoo Kouvola || SM-Liiga || 24 || 4 || 2 || 6 || 2 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Dresdner Eislöwen || DEL2 || 12 || 2 || 6 || 8 || 0 || 10 || 6 || 7 || 13 || 0
|-
|2016-2017 || Dresdner Eislöwen || DEL2 || 35 || 10 || 18 || 28 || 6 || 6 || 5 || 3 || 8 || 4

Notes et références 

Naissance en mars 1987
Naissance à Hollola
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur des Espoo Blues
Joueur du KooKoo Kouvola
Attaquant de hockey sur glace